Jevgenia (: Евгения, česky také Evženie) je ruské ženské křestní jméno.

Známé nositelky jména 
 Jevgenia Bosch (1879–1925) – ruská politička
 Jevgenija Brik (Jevgenija Chrivskaja; * 1981) – ruská herečka
 Jevgenija Ginzburgová (1903–1977) – ruská politička
 Jevgenija Gněsina (1870–1940) – ruská a sovětská hudební pedagožka
 Jevgenija Isakovová (* 1978) – ruská atletka
 Jevgenija Kanajevová (* 1990) – ruská moderní gymnastka
 Jevgenia Kazbekova (* 1996) – ukrajinská sportovní lezkyně
 Jevgenija Kolodková (* 1990) – ruská atletka
 Jevgenija Krjukovová (* 1971) – ruská herečka
 Jevgenija Lamonovová (* 1983) – ruská sportovní šermířka
 Jevgenija Liněcká (* 1986) – ruská tenistka
 Jevgenija Medveděvová (* 1999) – ruská krasobruslařka
 Jevgenija Medveděvová (lyžařka) (* 1976) – ruská běžkyně na lyžích
 Jevgenija Poljakovová (* 1983) – ruská atletka, sprinterka
 Jevgenija Rodinová (* 1989) – ruská tenistka
 Jevgenija Sečenovová (1903–1977) – sovětská atletka, sprinterka
 Jevgenija Tur (1815–1892) – ruská spisovatelka
 Jevgenia Obraztsova (* 1984) – ruská baletka

Související články 
 Eugenie (rozcestník)
 Evženie
 Jevgenij

Ženská jména slovanského původu